Chiesa di San Cirillo – chiesa di Bressanone
 Chiesa di San Cirillo – chiesa di Carpino
 Chiesa di San Cirillo – chiesa di Kiev (Ucraina)